Петрококино — российская купеческая семья греческого происхождения.

 Петрококино, Екатерина Корнелиевна (1852—1939) — художница.